Arimmas ist der Name von:
 Arimmas (Satrap), Satrap im Achämenidenreich
 Arimmas (Maler), griechischer Maler des 5. Jahrhunderts v. Chr.